Feyli kan betyda följande:

 Feyli-kurdiska, en kurdisk dialekt.
 Feyli-kurder, en kurdisk folkgrupp bosatt i sydöstra Kurdistan
 Feyli-lurer, ett folkslag som är bosatta i Lorestan